Гордон, Джеффри:
 Гордон, Джеффри (1924—1989) — американский инженер, основатель дискретно-событийного подхода имитационного моделирования.
 Гордон, Джеффри Айван (род. 1947) — американский микробиолог.
 Гордон, Джеффри Майкл (род. 1971) — американский автогонщик.